Huckabee ist der Familienname folgender Personen:

 Cooper Huckabee (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Mike Huckabee (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 Sarah Huckabee Sanders (* 1982), US-amerikanische Politikberaterin